Geografia:
Gordonsville (Virgínia), a Virgínia, els EUA
Gordonsville (Tennessee), a Tennessee, els EUA

Vegeu també 
 Gordonville